Slovenien Rundt 2022 var den 28. udgave af det slovenske etapeløb Slovenien Rundt. Cykelløbets fem etaper blev kørt fra 15. til 19. juni 2022. Løbet var en del af UCI ProSeries 2022.

Løbets vinder blev slovenske Tadej Pogačar fra  for andet år i træk.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI ProSeries 2022